The Stolen Claim – cortometraggio western del 1910 diretto da Edwin S. Porter
The Stolen Claim – cortometraggio western del 1913 prodotto dalla Georges Méliès